Катастрофа Ан-24 под Керчью — авиационная катастрофа, произошедшая в субботу 13 ноября 1971 года близ Керчи с самолётом Ан-24Б авиакомпании Аэрофлот, в результате чего погибли 6 человек.

Самолёт 
Ан-24Б с бортовым номером 46378 (заводской — 07306101) был выпущен заводом Антонова 30 апреля 1970 года. Всего на момент катастрофы авиалайнер имел в общей сложности 3020 часов налёта и 2388 посадок.

Катастрофа 
Самолёт выполнял местный рейс Н-639 из Симферополя в Керчь. Пилотировал его экипаж, командиром (КВС) которого был . В 07:39 Ан-24 вылетел из Керченского аэропорта и после набора высоты занял эшелон 2400 метров. Всего на борту находились 4 члена экипажа, 6 пассажиров и сопровождающий милиционер. Сам полёт проходил в простых метеоусловиях.

В 07:58 экипаж связался с диспетчером местных воздушных линий в аэропорту Керчь и получил от него указания, что посадка будет осуществляться по курсу 250°, а также условия снижения, давление аэродрома и метеоданные (тихо, нижняя граница облаков 150 метров, видимость на ВПП — 1500 метров). Далее диспетчер дал разрешение на снижение и заход по ОСП. Экипаж подтвердил получение информации. В 08:06 авиалайнер вышел к третьему развороту, после чего экипаж левым доворотом со снижением до высоты 400 метров вышел в район ДПРМ и начал выполнять заход на посадку по установленной схеме. В 08:16 с самолёта доложили о выполнении четвёртого разворота на высоте 500 метров, а в 08:17 — о входе в глиссаду и готовности к посадке. В 08:18 диспетчер сообщил экипажу о пролёте ДПРМ. Экипаж подтвердил получение информации. Больше самолёт на связь не выходил и на вызовы не отвечал.

В 7 километрах от торца полосы авиалайнер находился на высоте 300 метров, а ДПРМ пролетел на высоте 200 метров. Затем в 30 секунд экипаж начал снижаться с вертикальной скоростью 6 м/с при поступательной 215—230 км/ч, что превышало рекомендуемые значения. Через 25 секунд после пролёта ДПРМ, когда самолёт уже вошёл в густой утренний туман, экипаж не видя наземных ориентиров начал выводить самолёт из снижения. При этом авиалайнер был на малой относительной высоте и на 10—20 метров выше уровня ВПП. В 18:19 в 2610 метрах от торца полосы в 62 метрах левее её оси и на 17 метров ниже её уровня, Ан-24 на скорости 220 км/ч врезался в 10-метровый столб силовой электролинии, а затем в крышу кирпичного склада, после чего разрушился и загорелся.

На месте падения были найдены выжившими второй пилот и пять пассажиров. На земле жертв не было. Через 13 дней второй пилот от ран умер в больнице. Всего в катастрофе погибли 6 человек: весь экипаж, пассажир и сопровождающий милиционер.

Причина 

Преждевременное снижение ниже глиссады между ДПРМ и БПРМ вследствие ошибок экипажа, выразившихся в завышении вертикальной скорости снижения и нечёткого взаимодействия между членами экипажа по сличению показаний высотомеров, в сочетании с возможным завышением показаний барометрических высотомеров из-за инструментальных и аэродинамических погрешностей и их рассогласованием в показаниях высоты.
 
Сопутствующие факторы:
 Отсутствие на аэродроме наземных средств дополнительного контроля траектории снижения при заходе на посадку по ОСП.
 Неиспользование экипажем сигнализатора опасных высот или его отказ.
 Локальный туман, не позволивший экипажу визуально определить фактическую высоту полета и принять меры для прекращения снижения.
 Отсутствие информации о локальном тумане у экипажа.

Примечания 

События 13 ноября
Ноябрь 1971 года
Авиакатастрофа
Авиационные происшествия на Украине 1971 года
Авиационные происшествия в Крыму
Авиационные происшествия с Ан-24
Авиационные происшествия Украинского УГА
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте
1971 год в Крыму